Jisrael Achat ist der Name folgender Parteien in Israel:

 Jisrael Achat (1980), politische Gruppe, 1980 bis 1981
 Jisrael Achat (1999), Parteienallianz, 1999 bis 2001